Jérémy Grégoire, né le  à Sherbrooke dans la province de Québec au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il est repêché par les Canadiens de Montréal en  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il joue avec les IceCaps de Saint-Jean et a participé au camp d'entrainement des Canadiens en 2015 et 2016.

Statistiques 

|-
| 2011-2012 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 61 || 15 || 15 || 30 || 59 || 18 || 2 || 4 || 6|| 14
|-
| 2012-2013 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 35 || 7 || 8 || 15 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 27 || 12 || 5 || 17 || 29 || 18 || 9 || 7 || 16 || 27
|-
| 2013-2014 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 65 || 35 || 34 || 69 || 84 || 22 || 9 || 14 || 23 || 35
|-
| 2014-2015 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 32 || 20|| 21 || 41 || 59 || 12 || 10 || 11 || 21 || 18
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 62 || 6 || 5 || 11 || 70 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 56 || 9 || 3 || 12 || 78 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval ||LAH ||63 ||12 ||13 ||25 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||42 ||5 ||7 ||12 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson ||LAH || 26|| 5|| 2|| 7|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 51|| 8|| 14|| 22|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 34|| 3|| 8|| 11|| 68|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2021-2022 || Stars du Texas || LAH || 49|| 7|| 5|| 12|| 109|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en septembre 1995
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Stars du Texas